Die Liste der geschützten Ensembles in Lana zeigt die 34 in der Gemeinde Lana, Südtirol geschützten Ensembles mit deren Einzelobjekten.

Liste

Literatur 
 Martin Laimer, Simon Peter Terzer: Baudenkmäler in Lana, Hg. Marktgemeinde Lana, 2016 online
 Christoph Gufler: Lana und Umgebung, Kunst – Kultur – Geschichte, Bozen 2016
 Josef Tarneller: Die Hofnamen im Burggrafenamt und in den angrenzenden Gemeinden: Meraner Gegend, Schnals, Passeier, Tschögglberg, Sarntal, Gericht Neuhaus, Gericht Maienburg, Deutschgegend auf dem Nons, Ulten und Martell (Archiv für österreichische Geschichte 100). Wien: Hölder 1909. (Digitalisat online bei Tessmann)

Weblinks

Einzelnachweise und Anmerkungen 

!